Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 835 dans le monde.

 RS-835 au Brésil
 Route nationale 835 en France